Turner Classic Movies – kanał filmowy
 Modulacja kratowo-kodowa (ang. Trellis-Coded Modulation, TCM)
 Tradycyjna medycyna chińska